{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74601) - || 1999 RK3 || 5 september 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (74602) - || 1999 RJ4 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74603) - || 1999 RL6 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74604) - || 1999 RU11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74605) - || 1999 RL12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74606) - || 1999 RR12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74607) - || 1999 RJ14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74608) - || 1999 RC17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74609) - || 1999 RE17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74610) - || 1999 RJ17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74611) - || 1999 RK17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74612) - || 1999 RW17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74613) - || 1999 RP19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74614) - || 1999 RP21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74615) - || 1999 RT21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74616) - || 1999 RJ22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74617) - || 1999 RP23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74618) - || 1999 RQ23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74619) - || 1999 RM25 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74620) - || 1999 RZ27 || 8 september 1999 || Črni Vrh || H. Mikuž
|-
| (74621) - || 1999 RG28 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74622) - || 1999 RF29 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74623) - || 1999 RX29 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74624) - || 1999 RS32 || 10 september 1999 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (74625) Tieproject || 1999 RR34 || 10 september 1999 || Campo Catino || G. Masi, F. Mallia
|-
| (74626) - || 1999 RW38 || 12 september 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (74627) - || 1999 RP42 || 14 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74628) - || 1999 RV42 || 12 september 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (74629) - || 1999 RB45 || 11 september 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi
|-
| (74630) - || 1999 RD46 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74631) - || 1999 RS46 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74632) - || 1999 RQ47 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74633) - || 1999 RC48 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74634) - || 1999 RJ50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74635) - || 1999 RR51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74636) - || 1999 RK52 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74637) - || 1999 RS56 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74638) - || 1999 RV57 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74639) - || 1999 RF59 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74640) - || 1999 RW59 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74641) - || 1999 RX60 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74642) - || 1999 RJ61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74643) - || 1999 RJ62 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74644) - || 1999 RK63 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74645) - || 1999 RW67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74646) - || 1999 RD70 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74647) - || 1999 RH71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74648) - || 1999 RM72 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74649) - || 1999 RF73 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74650) - || 1999 RS79 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74651) - || 1999 RU82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74652) - || 1999 RE85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74653) - || 1999 RJ85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74654) - || 1999 RU85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74655) - || 1999 RG87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74656) - || 1999 RR87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74657) - || 1999 RG88 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74658) - || 1999 RT89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74659) - || 1999 RU89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74660) - || 1999 RG90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74661) - || 1999 RN90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74662) - || 1999 RH93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74663) - || 1999 RK93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74664) - || 1999 RW93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74665) - || 1999 RA94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74666) - || 1999 RQ95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74667) - || 1999 RR95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74668) - || 1999 RJ96 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74669) - || 1999 RN96 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74670) - || 1999 RO100 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74671) - || 1999 RT104 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74672) - || 1999 RY104 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74673) - || 1999 RG105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74674) - || 1999 RJ105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74675) - || 1999 RN109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74676) - || 1999 RR110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74677) - || 1999 RM111 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74678) - || 1999 RM112 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74679) - || 1999 RJ114 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74680) - || 1999 RW115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74681) - || 1999 RX115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74682) - || 1999 RL117 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74683) - || 1999 RC122 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74684) - || 1999 RG123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74685) - || 1999 RT123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74686) - || 1999 RF125 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74687) - || 1999 RA126 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74688) - || 1999 RW128 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74689) - || 1999 RB130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74690) - || 1999 RF130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74691) - || 1999 RV132 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74692) - || 1999 RF134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74693) - || 1999 RG136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74694) - || 1999 RU136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74695) - || 1999 RA139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74696) - || 1999 RR141 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74697) - || 1999 RZ141 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74698) - || 1999 RZ142 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74699) - || 1999 RG144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74700) - || 1999 RH145 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten